Spojení písmen U a Y může mít různé významy:

UY 
 UY – kód ISO 3166-2 pro Uruguay

.uy 
 .uy – internetová doména nejvyššího řádu pro Uruguay

Příjmení
 Matthew Uy – filipínský fotbalista